Rat der Götter steht für:

 die obersten Götter in der griechischen Mythologie, siehe Olympische Götter
 den Verwaltungsrat der I.G. Farben AG, siehe I.G. Farben#Verwaltungsrat
 den deutschen Spielfilm Der Rat der Götter (1950)